

Geografia 
 Francia
 Cusance – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Béatrice de Cusance – duchessa consorte di Lorena, moglie di Carlo IV
 Ermenfrido di Cusance – rifondatore e abate del monastero borgognone di Cusance, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 William Cusance – Lord gran tesoriere del Regno d'Inghilterra